Sillar puede referirse a:

 Sillar, cada uno de los bloques de piedra empleados en obras de sillería.
 Sillar (mineral), tipo de roca de origen volcánico y color blanco, típica del Perú.